Аухади́ев — казахская фамилия; имеет женскую форму Аухадиева.

Известные носители 
 Аухадиев, Кенес Мустаханович (1937—2022) — казахский государственный и партийный деятель.
 Аухадиев, Койгельды (1907—1943) — Герой Советского Союза.